Љутићи може да се односи на:

 Љутићи (биљка) (), велика породица вишегодишњих и ређе једногодишњих биљака из класе дикотила.
 Љутићи (племе), словенско племе из Полабља,
 Љутићи (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора,